Рэ́йчел Ро́бертс (; род. 8 апреля 1978, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада) — канадская актриса и фотомодель.

Биография 
Родилась в семье дантиста Иэна Робертса. Есть брат — Фрэнк Робертс.

Начала карьеру в качестве фотомодели в 1994 году, снималась для журналов «Vogue», «Elle», «Glamour». В 2002 году дебютировала в кино, сыграв роль Симоны в фильме с одноимённым названием. За неё в 2003 году она была номинирована на премию «Сатурн» в категории «Лучшая киноактриса второго плана».

В 2015 году снялась в клипе Рианны «Bitch Better Have My Money», сыграв роль богатой девушки, которую Rihanna пытает и возможно убивает.

Личная жизнь 
С 11 мая 2002 года замужем за режиссёром Эндрю Никколом (род. 1964), с которым встречалась 5 месяцев до свадьбы. Есть двое детей — сын Джек Никкол (род. 12.07.2003) и дочь Ава Лила Рэй Никкол (род. 30.01.2008).

Фильмография

Примечания

Ссылки